In and Out of Focus to debiutancki album holenderskiej grupy muzycznej Focus.

Lista utworów

Twórcy 
 Thijs van Leer - organy, flet poprzeczny, śpiew
 Jan Akkerman - gitara
 Martijn Dresden - gitara basowa
 Hans Cleuver - perkusja

Przypisy 

Albumy Focus
Albumy muzyczne wydane w roku 1970
Albumy Imperial Records
Albumy Polydor Records
Albumy Sire Records